Die FCB-Gruppe ( ) ist eine Klade (Verwandtschaftsgruppe) von Bakterien. Die Bezeichnung ist ein Akronym, benannt nach den ursprünglichen drei Mitglieds-Phyla Fibrobacteres, Chlorobiota (Chlorobien) und Bacteroidota (Bacteroidetes). Die Mitglieder werden aufgrund einer Reihe von konservierten charakteristischen Indels als Klade betrachtet.

Thomas Cavalier-Smith hatte diese Klade 1987 als ein Phylum (Klasse/Abteilung) mit dem Namen Sphingobacteria und den Mitgliedsklassen Fibrobacteres, Chlorobiota, Bacteroidota und Flavobacteria beschrieben.

Inzwischen werden die ersten drei dieser Gruppen – nebst weiteren hinzugekommenen – selbst als Phyla klassifiziert und die Flavobacteria als Teil der Bacteroidota gesehen (s. u.). Außerdem wurden und werden immer weitere Gruppen (Phyla) als Mitglieder der gemeinsamen Klade identifiziert, wenngleich diese oft nur aus der Metagenomik bekannte Kandidaten sind („mikrobielle dunkle Materie“).
Daher wird inzwischen die FCB-Gruppe von vielen Autoren auch mit dem taxonomischen Rang eines Superphylums belegt.

Cavalier-Smith hatte 2002 die Bezeichnung Sphingobacteria unter Beibehaltung des Rangs als Phylum im engeren Sinn als Synonym für Bacteroidota/Bacteroidetes verwendet.
Egal, ob mit Sphingobacteria die ganze FCB-Gruppe oder nur dieser Teil zu verstehen ist, sie ist in jedem Fall zu unterscheiden von der Klasse Sphingobacteriia innerhalb der Bacteroidota/Bacteroidetes.

Phylogenie 

Die folgenden phylogenetische Bäume zeigen die inneren Verwandtschaftsverhältnisse in der FCB-Gruppe: links ein etwas älteres Kladogramm nach Gupta, Eloe-Fadrosh und Kirkegaard (mit Stand 2016), rechts ein etwas neueres mit einigen bis 2019 hinzugekommenen Phyla:

Eine ähnliche Situation ist bei der PVC-Gruppe (alias Planctobakteria) zu beobachten.

Systematik 
Im Zug der Hochstufung der FCB-Mitglieder von Klassen zu Phyla wurden für diese neue Bezeichnungen vorgeschlagen, die mit der für Bakterienphyla üblichen Endung ‚-ota‘ versehen sind. Die große Anzahl von Synonymien (verschiedene Bezeichnungen für dieselbe Gruppe/Klade) – inklusive vieler Schreibvarianten – zeigt, wie sehr die Taxonomie dieser Supergruppe diskutiert wurde und noch wird. Umgekehrt gibt es mehrere Beispiele, wo sich die Bezeichnungen verschiedener Gruppen nur minimal unterscheiden. Aus diesem Grund wird eine ausführliche Liste von Namensvarianten im Anmerkungsteil §Synonymien zur Verfügung gestellt.

Die hier angegebene Konsensus-Taxonomie der FCB-Gruppe basiert mit Stand 9. März 2022 auf den folgenden Quellen:
 L –  (LPSN), Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen (DSMZ)
 N –  (NCBI, )
 G –  (GTDB), University of Queensland (UQ), Australien. – hier nur ersatzweise benutzt bei fehlender Referenz zu LPSN und NCBI (siehe Anmerkung unten).
LPSN kennt die Supergruppe FCB selbst nicht, daher sind unten die jeweiligen Mitgliedsphyla einzeln referenziert.

Die GTDB versteht abweichend von der folgenden Systematik das Phylum Bacteroidota im weiteren Sinne, d. h. dem Umfang nach identisch mit der Bacteroidetes–Chlorobi-Gruppe (Bacteroidota–Chlorobiota); die in dieser Klade enthaltenen Phyla haben bis auf Bacteroidetes selbst jeweils nur eine einzige Klasse und sind in der GTDB auf diese Rangstufe herabgestuft.

Üblicherweise sind alle Subtaxa von FCB bis zur Ordnung ausgeführt.
Mit Anführungszeichen veröffentlichte Namen sind nicht gültig veröffentlicht;
weniger gebräuchliche Synonyme sind als Anmerkungen wiedergegeben:

Klade/Superphylum: FCB-Gruppe, en.  (N), alias Sphingobacteria , 1987

 Klade: Bacteroidota–Chlorobiota-Gruppe, en.  (N)
 Phylum: Bacteroidetes  et al. 2012 (L,N), alias Bacteroidota  et al. 2021 (L), „Sphingobacteria“  2002 (L) – siehe Hauptartikel
 Phylum: Rhodothermaeota  et al. 2016 (L) … emend.  et al. 2016 (N)
 Klasse: Rhodothermia  et al. 2017 (L,N)
 Ordnung: Rhodothermales  et al. 2017 (L,N) … emend.  et al. 2019 (N), mit    Familien: Rhodothermaceae, Rubricoccaceae, Salinibacteraceae, Salisaetaceae
 Phylum: Balneolaeota  et al. 2016 (L,N)
 Klasse: Balneolia  et al. 2017 (L,N) … emend.  et al. 2016 (N)
 Ordnung Balneolales  et al. 2017 (L,N), zuvor „Balneolales“  et al.  2016 (L), mit    Familie Balneolaceae (L,N)
 Phylum: Chlorobi  et al. 2010 (L,N), Grüne Schwefelbakterien – bei LPSN synonym mit Ignavibacteriae (d. h. ein gemeinsames Phylum)
 Klasse: Chlorobea  2002 (L,N) alias „Chlorobia“  2001 (L,N) bzw.  et al. 2018 (L) – siehe Hauptartikel
 Phylum: Ignavibacteriae  et al. 2013 (N) bzw.  et al. 2012 (N) – bei LPSN Synonym von Chlorobi (d. h. ein gemeinsames Phylum)
 Klasse: Ignavibacteria  et al. 2010 (L) … emend.  et al. 2013 (N)
 Ordnung: Ignavibacteriales  et al. 2010 (L) … emend.  et al. 2013 (N)
 Phylum: „Candidatus Kryptonia“  et al. 2016 (L,N,G), mit   Gattungen: Chryseopegocella (alias Chrysopegis), Kryptobacter, Kryptonium, Thermokryptus (L,N)
 Phylum: „Candidatus Kapabacteria“  et al. 2015 (L,N), mit   Gattungen: Kapaibacterium (alias Kapabacteria) und Thermonerobacter (N)

 Klade: Calditrichaeota-Marinimicrobia (siehe §Phylogenie)
 Phylum: Candidatus Marinimicrobia  et al. 2013 (N), mit Synonym Marinisomatota (G), früher  (N), mit    Spezies: Neomarinimicrobium atlanticum (N), TCS52 sp001577215 (G)
 Phylum Calditrichaeota  et al. 2017 (N:incertae sedis ), mit Synonym  Calditrichota (G)
 Klasse: „Calditrichae“  et al. 2017 (N), mit Synonym „Calditrichia“ (N)
 Ordnung: Calditrichales  et al. 2020 (N), zuvor „Calditrichales“  et al. 2017 mit   Gattung: Calorithrix (L,N)

 Klade: Cloacimonetes-Zixibacteria (siehe §Phylogenie)
 Phylum: „Candidatus Zixibacteria“  et al. 2013 (L)
 Phylum: Candidatus Cloacimonetes  et al. 2013 (L,N), mit Synonym Candidatus Cloacimonadota (N,G), mit   Gattungen: Cloacimonas (mit Schreibvariante Cloacamonas) und Syntrophosphaera (L,N)

 Phyla ohne Zuordnung zu einer Subklade der FCB-Gruppe:
 Phylum: Fermentibacterota (G), mit Synonym „Candidatus Fermentibacteria“ [phylum]  et al. 2016 (L,N)
 Klasse: Fermentibacteria [class] (G,N)
 Ordnung: Fermentibacterales (G; N:incertae sedis )
 Phylum Fibrobacteres  2012 (L) … emend.  et al. 2016 (N), mit Synonym Fibrobacterota   2021
 Klasse: Chitinispirillia  et al. 2016 (L,N)
 Ordnung: Chitinispirillales  et al. 2016 (L,N)
 Klasse: Chitinivibrionia  et al. 2014 (L,N)
 Ordnung: Chitinivibrionales  et al. 2014 (L,N)
 Klasse: Fibrobacteria  et al. 2012 (L,N)
 Ordnung: Fibrobacterales  et al. 2012 (L,N)
 Ordnung: „Fibromonadales“  et al. 2016 (N)
 Phylum: Gemmatimonadaeota  et al. 2015 (N), mit Synonym Gemmatimonadetes [phylum]  et al. 2003 (N) – siehe Hauptartikel
 Phylum: Candidatus Hydrogenedentes  et al. 2013 (L,N), mit Synonym Hydrogenedentota (G) mit   Gattung: Hydrogenedens (L,N)
 Phylum Delphibacteria  et al. 2017 (N:incertae sedis ), mit   Spezies: Bacterium DolZOral124_64_63 und Bacterium DolJOral78_63_78
 Phylum Candidatus Latescibacteria  et al. 2013 (L,N), früher  (N), mit   Gattung: Latescibacter (N)
 Phylum: Candidate division LCP-89 (N), mit   Gattung  (G) und Spezies:  (N) alias  sp005223185 (G)
 Phylum Candidatus Krumholzibacteriota  et al. 2019 (G; N:incertae sedis )
 Klasse Candidatus Krumholzibacteria  et al. 2019 (G,N)
 Ordnung Candidatus Krumholzibacteriales  et al. 2019 (G,N)
 Phylum Candidatus Delongbacteria  et al. 2016 (G; N:incertae sedis )
 Phylum Candidatus Edwardsbacteria  et al. 2016 (G; N:incertae sedis )
 Phylum Candidatus Eisenbacteria  et al. 2016 (G; N:incertae sedis )
 Phylum Candidatus Firestonebacteria  et al. 2016 (G; N:incertae sedis )
 Phylum Candidatus Goldbacteria  et al. 2017 (G; N:incertae sedis )

Synonymien 
 Bacteroidetes Order II. Incertae sedis (N: zu Bacteroidetes, fehlerhaft siehe Mitglieder)

Literatur 
 Matthew E. Gruwell, Geoffrey E. Morse, Benjamin B. Normark: Phylogenetic congruence of armored scale insects (Hemiptera: Diaspididae) and their primary endosymbionts from the phylum Bacteroidetes. In: Molecular Phylogenetics and Evolution, Band 44, Nr. 1, Juli 2007, S. 267–280; doi:10.1016/j.ympev.2007.01.014, PMID 17400002.
 Matthias Horn, Marit D. Harzenetter, Tanja Linner, Ernst N. Schmid, Karl-Dieter Müller, Rolf Michel, Michael Wagner: Members of the Cytophaga–Flavobacterium–Bacteroides phylum as intracellular bacteria of acanthamoebae: proposal of ‘Candidatus Amoebophilus asiaticus’. In: Sfam Environmental Microbiology, Band 3, Nr. 7, 20. Dezember 2001, S. 440–449; doi:10.1046/j.1462-2920.2001.00210.x, PMID 11553234.

Einzelnachweise  

Bakterien